Robert Aitken kan syfta på

Robert Aitken (bokförläggare), amerikansk bokförläggare
Robert Aitken (fotbollsspelare), amerikansk fotbollsspelare
Robert Aitken (läkare), nyzeeländsk läkare och universitetskansler
Robert Aitken (musiker), kanadensisk flöjtist och kompositör
Robert Aitken (predikant), skotsk predikant
Robert Baker Aitken, amerikansk lärare i zenbuddhism
Robert Grant Aitken, amerikansk astronom
Robert Hope Moncrieff Aitken, skotsk militär
Robert Ingersoll Aitken, amerikansk skulptör
Robert P. Aitken, amerikansk politiker
Roy Aitken, Robert "Roy" Aitken, skotsk fotbollsspelare